Isar peut désigner :
 l'Isar, une rivière d'Allemagne ;
 Isar, une commune d'Espagne.